Dohuk District är ett distrikt i Irak.   Det ligger i provinsen Dahuk, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Bagdad.

Följande samhällen finns i Dohuk District:

 Dihok

I övrigt finns följande i Dohuk District:

 Kullar:
 Tall Zīr (en kulle)

 Berg:
 Bāsk-ī Sarī Ţalkhī (en bergstopp)
 Chiyā-i Barnshkī (ett berg)
 Chiyā-i Barōshkī (ett berg)
 Chiyā-i Bēshīr (ett berg)
 Chiyā-i Chapinkī (ett berg)
 Chiyā-i Māmsan (ett berg)
 Chiyā-i Nizārkī (ett berg)
 Chiya-i Pīra Kamkak (ett berg)
 Chiyā-i Shikēra (ett berg)
 Chiyā-i Shikerik (ett berg)
 Galī Sarēkān (ett berg)
 Gir-ē Havrāna (ett berg)
 Jabal Abyaḑ (ett berg)
 Jabal Baykhayr (ett berg)
 Jabal Chiya Kimākah (ett berg)
 Jabal Dahūk (ett berg)
 Jabal Kilāsh (ett berg)
 Jabal Kīrī Ḩabkārah (ett berg)
 Jabal Māngīsh (ett berg)
 Jabal Sipīpīs (ett berg)
 Karbād-ē Rash (ett berg)
 Qarahdāgh (ett berg)
 Sar-i Birnāwishk (en bergstopp)

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Dahuk (provins)